Miskovsky ist der Familienname folgender Personen:
 Lisa Miskovsky (* 1975), schwedische Sängerin
 Milan C. Miskovsky (1926–2009), US-amerikanischer CIA-Mitarbeiter